Saint David’s – miasto w Grenadzie; w południowo-wschodniej części wyspy Grenada, stolica parafii Saint David
 St David’s – miasto w Wielkiej Brytanii, w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire, najmniejsze miasto o statusie city w Wielkiej Brytanii

Zobacz też 
 Saint David – ujednoznacznienie
 Święty Dawid
 Katedra św. Dawida St Davids Cathedral
 St Davids Head